La saison 1953-1954 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la première fois après un rapide passage d'une saison dans l'élite.

C'est une saison catastrophique que va connaître le club héraultais englué dans les fin fonds du classement, le club termine à la  et dernière place du championnat avec un différence de buts de -50 qui est le bien triste record du club en championnat sur une saison. 

En Coupe de France, les somistes ne font guère illusions, balayés dès les trente-deuxièmes de finale par un club de CFA, il ne franchiront pas le premier tour de la Coupe Drago.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques 
Avec seulement 23 buts marqués en 38 matchs le SOM termine plus mauvaise attaque du championnat.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1953-1954 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier